Viviania är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Viviania ingår i familjen Vivianiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näveordningen
Viviania